Уелва може да се односи на:

Уелва, град у Шпанији
Провинција Уелва, провинција у Шпанији